Roger Vigneron (1910-1973), athlète français
Roger Vigneron (1937-2002), juriste belge